

Гіффорд — місто, штат Південна Кароліна
 Гіффорд — селище, штат Іллінойс
 Гіффорд — переписна місцевість, штат Флорида